Władysław Dulęba ist der Name folgender Personen:

* Władysław Dulęba (Politiker) (1851–1930), polnischer Jurist und Politiker, Abgeordneter des Österreichischen Abgeordnetenhauses 
 Władysław Dulęba (Iranist) (1920–1987), polnischer Iranist